Le Grand Prix FIDE 2019 est une compétition internationale de jeu d'échecs organisée par la FIDE en 2019, composée de quatre tournois à élimination directe qui réunissent chacun seize joueurs. Les joueurs sont tenus de participer à au moins trois des quatre manifestations.
Le premier et le deuxième du classement final sont qualifiés pour le tournoi des candidats  disputé l'année suivante (2020).

Participants 
Participant à trois sur quatre tournois, 21 joueurs sont retenus pour l'ensemble des quatre tournois en fonction de la moyenne de leur Elo entre  et . Sur ces 21 sélectionnés, cinq joueurs ne participant pas aux tournois du Grand Prix (le champion du monde Magnus Carlsen, le finaliste du champion du monde, Fabiano Caruana, Ding Liren, Viswanathan Anand et Vladimir Kramnik), quatre réservistes, choisis en fonction de leur Elo, ont été ajoutés. À ces 20 joueurs s'ajoute Daniil Doubov invité par l'organisation. Pour le tournoi de Jérusalem, Levon Aronian et Teimour Radjabov déclarent forfait et sont remplacés par Dmitri Andreïkine et Wang Hao. Boris Guelfand complète la liste des participants de ce dernier tournoi.

Formats et cadences

Chacun des quatre tournois est un tournoi à élimination directe. 

La cadence de chacun des matchs est assujettie au format suivant :

 D'abord deux parties à la cadence classique de 90 minutes + 30 minutes après le  coup avec un incrément de 30 secondes à chaque coup à partir du premier coup.
En cas d'égalité 1-1, le même modèle est appliqué avec des temps qui se réduisent.
 25 minutes + 10 secondes/coup puis, si égalité 1-1,
 10 minutes + 10 secondes/coup puis, si égalité 1-1,
 5 minutes + 3 secondes/coup, puis, si égalité 1-1,
 Et enfin une partie "Armageddon" où les Blancs reçoivent 5 minutes + 2 secondes/coup et les Noirs 4 minutes + 2 secondes/coup, les Noirs l'emportant en cas de partie nulle. Les 2 secondes d'incrément commencent à s'ajouter pour les joueurs lors du  coup validé à la pendule.

Palmarès des quatre tournois du Grand Prix

Prix et points « Grand Prix » 
À l'issue des quatre tournois seront qualifiés pour le Tournoi des Candidats les deux joueurs ayant cumulé le plus de points "Grand Prix". Pour chaque tournoi, les points "Grand prix" sont attribués selon la formule suivante : 

Chaque match gagné sans départage apporte 1 point supplémentaire.

Classement général du Grand Prix 
Les cases en gris indiquent qu'un joueur n'a pas participé au tournoi.

La dernière colonne donne le nombre de points marqués en parties lentes.

Résultats

Moscou 2019
Le premier tournoi s'est tenu à Moscou du 16 au .

Riga
Le second tournoi s'est tenu à Riga, en Lettonie, du 11 au .

Hambourg
Le troisième tournoi s'est tenu à Hambourg, en Allemagne, du 5 au .

Jérusalem
Le quatrième tournoi s'est tenu à Jérusalem du 11 au .

Notes et références 

Grand Prix FIDE